Horatio – nome maschile derivante dal latino Horatius

Horatio – città statunitense in Arkansas